Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1964 werd op 22 en 23 februari in het Olympiastadion te Helsinki gehouden.

Titelverdediger was Jonny Nilsson, die in het IJsbaan van Karuizawa in Karuizawa wereldkampioen was geworden. Knut Johannesen won zijn tweede titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1964
Langebaanschaatsen in 1964
Schaatsen in Finland
Sportevenement in Helsinki
Schaatsen